Ле́жа () — город на севере Албании. Административный центр области Лежа. Население 18 695 (2006, оценка).

География 
Расположен на реке Дрин, недалеко от места её впадения в Дринский залив.

История 
Город Лиссос (, ) основан тираном Сиракуз Дионисием I Старшим около 385 года до н. э. в рамках его стратегии по обеспечению безопасности сиракузских торговых путей вдоль Адриатики. Во времена Римской империи входил в состав провинции Иллирик.

В 211 году до н. э. Филипп Македонский захватил цитадель Акролиссоса, и Лиссос сдался ему. Позднее город был восстановлен иллирийцами. Именно в Лиссосе Персей Македонский договорился о союзе против Рима с иллирийским королём Гентиусом, и из него же Гентиус направил свою армию против римлян. Лиссос сохранил большую степень муниципальной автономии под властью македонцев и иллирийцев, о чём свидетельствуют чеканенные там монеты. Город имел какое-то значение во время гражданской войны в Риме, когда его захватил Марк Антоний, а затем оставался верным Цезарю. В римские времена город был частью провинции Эпир-Нова.

На руинах акрополя в X веке был построен средневековый замок, превративший Лежу в настоящий административный центр. Наиболее точное описание было дано византийским историком, который назвал замок Elissonit «висящим в воздухе» и «правым глазом» Дурреса.

С распадом Византийской империи в XIV веке, частью которой был и город, началась ожесточённая борьба северных албанских князей. Вследствие междоусобицы, крепость переходила из рук в руки в зависимости от перевеса сил правящих семей. Однако исторические документы, предшествовавшие этому периоду, представляют великую семейную династию Лежи (прогонскую и танушскую ветви клана Дукаджини), как правителей замка.

В 1393 году семья сдала крепость венецианцам, расширявшим своё влияние на восточном побережье Адриатического и Ионического морей. Семья Дукаджини укрепила свой политический, экономический и социальный статус правящего клана, удерживая 1/3 доходов города по соглашению с Венецией.

В 1478 году замок был захвачен османами, а затем — в 1521 году — перестроен султаном Сулейманом I.

Лежа в 1444 году была местом съезда албанских князей под руководством Георга Кастриоти Скандербега. На съезде была создана Лежская лига для борьбы с Османской империей. Скандербег похоронен в мечети Селимие (бывшей церкви Святого Николая).

Был известен под итальянским названием Алессио ().

В ходе Первой Балканской войны к середине ноября 1912 года город захватила Черногория. Однако по условиям Лондонского и Бухарестского мирных договоров 1913 года Черногория не получила Лежу.

Достопримечательности 
 Мечеть Селимие — бывшая церковь, затем мечеть, ныне мемориал албанского национального героя Скандербега.
 Тюрьма Спач

Спорт 
 — футбольный клуб города.

Известные уроженцы 
 Преч Зогай (род. 1957) — албанский писатель, поэт, государственный и политический деятель.

Примечания

Литература 
 «Лежская лига». БСЭ, 3-е издание.
 

Города Албании